Babin Do est un toponyme qui peut désigner :
Babin Do, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Neum, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Babin Do, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Šipovo et dans la République serbe de Bosnie.